Polom je lahko:
 Polom, Gornji Milanovac (Srbija)
 Polom, Vladičin Han (Srbija)
 Polom (Slovenija)
 Polom (roman)
 Polom (Tone Čufar)